Паутов, Юрий:

 Паутов, Юрий Александрович (род. 1995) — российский хоккеист.
 Паутов, Юрий Савельевич (1937—2015) — советский и российский учёный.